Anna av Österrike eller Anna Konstantina, född 16 augusti 1573, död 31 januari (G.S.)/10 februari (N.S.) 1598, var svensk och polsk drottning, gift med kung Sigismund.

Biografi 
Anna var dotter till ärkehertig Karl av Steiermark (Ferdinand II:s far) och Maria av Bayern. Anna gifte sig 21 maj (G.S.)/31 maj (N.S.) 1592 med Sigismund och blev då polsk drottning. När hennes make ett halvår senare 17 november även ärvde den svenska tronen blev hon också drottning av Sverige. Hon dog i Warszawa 10 februari 1598 i barnsäng endast 24 år gammal. 

Äktenskapet arrangerades som en allians mellan Polen och Habsburg, och då större delen av den polska adeln var emot alliansen, var Anna inte populär i Polen. Den antihabsburgska polska adeln sände vakter till gränsen för att förhindra Anna att ta sig in i Polen från Prag, men hon lyckades undvika dem. Hon kröntes i Polen i maj 1592. 

År 1594 åtföljde hon maken till Sverige, där hon kröntes till svensk drottning den 19 februari. Hon hade fått lämna kvar sin dotter i Polen som pant och sades frukta att hon skulle tvingas göra samma sak i Sverige om hon födde barn under sin tid där. Hon fick en dotter, Katarina, i Sverige, vars dop firades med stora festligheter vid svenska hovet; barnet dog dock snart efteråt. Under sin vistelse i Sverige lär hon ha varit inblandad i en konflikt med Gunilla Bielke. Hon uppfattades som älskvärd men distanserad; hon i sin tur uppfattade svenskarna som kättare och upprorsmakare och visade sig bara vid officiella ceremonier. 

Vid avresan från Sverige i juli 1594 fick hon Linköpings slott, Söderköping och Stegeborgs slott i förläning på villkor att hon respekterade innevånarnas protestantiska tro. Anna och Sigismund ska så småningom ha blivit förälskade, och hon blev till slut omtyckt i Polen för sitt kultiverade uppträdande. Efter Annas död gifte Sigismund om sig med hennes syster Konstantia.

Barn
Makarna hade tillsammans fem barn:

 Anna Maria, född 23 maj 1593, död 9 februari 1600
 Katarina född 9 maj 1594, död 5 juni 1594
 Vladislav, född 9 juni 1595, död 20 maj 1648, kung av Polen 1632–1648
 Katarina, född 27 september 1596, död 2 juni 1597
 Kristofer född och död 31 januari 1598

Anfäder

Källor

Vidare läsning
 
 
 
 

Kvinnor
Österrikes ärkehertiginnor
Födda 1573
Avlidna 1598
Sveriges drottningar
Polens drottningar
Huset Habsburg
Personer under äldre vasatiden